Пе́гов (Пе́гова) — русская фамилия.

Известные носители 
 Пегов, Анатолий Михайлович (1910—1995) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 
 Пегов, Виктор Николаевич (1938—2018) — советский и российский живописец.
 Пегов, Владимир Викторович (род. 1951) — советский легкоатлет-барьерист, тренер.
 Пегов, Григорий Иванович (1919—2003) — Герой Советского Союза.
 Пегов, Дмитрий Владимирович (род. 1973) — российский железнодорожник, начальник Московского метрополитена.
 Пегов, Николай Михайлович (1905—1991) — советский дипломат, государственный и партийный деятель.
 Пегов, Павел Григорьевич (в монашестве Пимен; 1875—1937) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Подольский и Брацлавский.
 Пегов, Семён Владимирович (род. 1985) — российский журналист, военный корреспондент.

 Пегова, Ирина Сергеевна (род. 1978) — российская актриса.